Az Ambitus lehetséges jelentései:
 Ambitus (zenei)
 Ambitus (jog)
 Ambitus (építészet)